Le terme mau peut faire référence à :

Population 
 Mau, un peuple de Côte d'Ivoire.

Histoire 
 Mau Mau, un groupe rebelle du Kenya dans les années 1950.

Toponyme  
 Cà Mau, une ville vietnamienne, et à la province associée ;
 Parc national de Mui Ca Mau, dans la province vietnamienne du même nom ;
 Mau, ville dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.

Animaux 
 Mau égyptien et Mau arabe, des races de chat.

Hydronymie 
 Mau, cours d'eau à Châlons-en-Champagne se reliant au canal Saint-Martin ;
 Rio Mau, appellation portugaise de la rivière Mau au Portugal et de plusieurs villages alentour.

Patronyme 
 August Mau (1840 – 1909), historien de l'art et archéologue allemand.

Sigle   
Le sigle MAU peut faire référence à :
 
 Medium Attachment Unit, une unité de raccordement en informatique (boîtier de conversion) ;
 Monthly Active Users, une métrique en marketing numérique ;
 Multisession Access Unit, une autre unité de raccordement en informatique (équipement central des réseaux Token Ring).

Code 
 OACI, code de la compagnie aérienne Air Mauritius.